

Кондратьєвське сільське поселення — сільське поселення, район імені Лазо, Хабаровський край
 Кондратьєвське сільське поселення — сільське поселення, Муромцевський район, Омська область